Voici une liste des enregistrements DNS (Domain Name System) et leur utilité.

Liste des enregistrements 

Voici la liste officielle des enregistrements DNS disponibles sur le site de l'IANA.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Domain Name System : Système de noms de domaine
 Enregistrement Mail eXchanger : Enregistrement MX (Mail eXchanger)
 Enregistrement SRV : Enregistrement SRV (service)

Protocole réseau sur la couche application